

Релігія 
 Рама — сьомий канонічний аватар Вішну.

Історія 
 Рама — Королі Таїланду з династії Чакрі.
 Рама — історична назва Боснії в титулі угорських королів з XV ст.

Елемент конструкції (в техніці, архітектурі і будівництві) 
 Рама — стрижнева система автомобілів і машин, елементи якої з'єднано в вузли в'язями або шарнірами.
 Рама — тримальна конструкція будинків, споруд і машин.
 Лісопильна рама
 Велосипедна рама
 Кріпильна рама
 Камерна рама
 Затворна рама

Мистецтво 
 Рама (оздоблення) — прямокутне або овальне оформлення по периметру твору образотворчого мистецтва (картина, фото, гобелен та ін.) або іншого плоского предмету вжитку (дзеркало, настінний годинник, грамота та ін.).

Рама — місто, штат Колорадо
 Рама — переписна місцевість, штат Нью-Мексико

Інше 
 «Рама», за характерну форму фюзеляжу — неофіційна назва Focke-Wulf Fw 189, німецького багатоцільового двомоторного літака, виробництва фірми «Фокке-Вульф»; конструктор Курт Танк